Kalash peut réferer à plusieurs significations :

Abréviation 
 Une abréviation pour « Kalachnikov », arme automatique d'origine soviétique.

Peuples 
 Les Kalash du Chitrâl, un peuple du Pakistan, parlant le kalasha-mun (kalasha) ;
 Les Kalash du Nourestân, un peuple d'Afghanistan parlant le kalasha-ala.

Musique 

 Kalash, chanteur et rappeur français originaire de Martinique ;
 Kalash Criminel, rappeur français d'origine congolaise ;
 Kalash l'Afro, rappeur français d’origine tunisienne ;
 Kalash, groupe de hip-hop français.

Religion 
 Kalash est un des noms du pichet d'eau utilisé en symbole dans l'hindouisme et le jaïnisme.